L'edizione 2003-04 del campionato serbo/montenegrino fu la dodicesima della Unione Statale di Serbia e Montenegro e vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Nikola Žigić (), con 19 reti.

La 22ª giornata, in programma il 28 marzo 2004, è stata posticipata al 2 aprile per lutto (per l'assassinio del segretario generale della FSSCG Branko Bulatović).

Formula 
Le 16 squadre disputano un girone all'italiana andata-ritorno di 30 giornate complessive.

La vincitrice è campione di Serbia e Montenegro.Retrocedono le ultime 4 classificate: quelle serbe vanno nella Prva Liga Srbija 2004-2005 mentre quelle montenegrine nella Prva crnogorska fudbalska liga 2004-2005 (la Druga liga Srbije i Crne Gore cessa di esistere).

Squadre partecipanti

Squadra campione

 Allenatore: Slavoljub Muslin

 Dušan Basta
 Nikola Beljić
 Dragan Bogavac
 Jadranko Bogičević
 Branko Bošković
 Nemanja Vidić
 Milivoje Vitakić
 Vladimir Dišljenković (portiere)
 Ivan Dudić
 Milan Dudić
 Bojan Đorđić
 Slavoljub Đorđević
 Nikola Žigić
 Dejan Ilić
 Boško Janković
 Nenad Kovačević
 Radovan Krivokapić
 Marjan Marković
 Bojan Miladinović
 Dejan Milovanović
 Dragan Mladenović
 Dragan Mrđa
 Marko Muslin
 Sanibal Orahovac
 Marko Pantelić
 Marko Perović
 Ivan Ranđelović (portiere)
 Nenad Stojanović
 Dragan Šarac

Fonte: redstarbelgrade.info

Classifica 

Legenda:
      Campione di Serbia e Montenegro e qualificato alla UEFA Champions League 2004-2005 
      Qualificato alla Coppa UEFA 2004-2005 
      Qualificato alla Coppa Intertoto 2004 
      Retrocesso in Prva Liga Srbija 2004-2005 
      Retrocesso in Prva crnogorska fudbalska liga 2004-2005 

Note:
3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta.

Classifica marcatori

Fonte: Gol(a) istina - Kraljevi strelaca

Risultati 

Fonte: rsssf.com

Note

Voci correlate
Druga liga Srbije i Crne Gore 2003-2004
Srpska Liga 2003-2004
Crnogorska liga 2003-2004
Kup Srbije i Crne Gore 2003-2004

Collegamenti esterni 
  Stagione 2003-04 su RSSSF
  Statistiche serbo/jugoslave 1946-2016  su soccerlibrary
  Stagione Partizan 2003-04 su partizan.rs
  Stagione Stella Rossa 2003-04 su redstarbelgrade.rs
  Stagione Vojvodina 2003-04 su fkvojvodina.com

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Campionato jugoslavo di calcio
Campionato serbo di calcio
Campionato montenegrino di calcio